Зацепін — російське прізвище.

Відомі носії 
 Зацепін Антон Володимирович (. 1982) — російський співак.
 Зацепін Георгій Тимофійович (1917-2010) — російський фізик.
 Зацепін Дмитро Костянтинович (. 1887) — російський етнограф, дослідник Туркестанського краю; полковник Російської імператорської армії.
 
 Зацепін Костянтин Олександрович ( 1980) — мистецтвознавець, арт-критик, куратор.
 Зацепін Михайло Михайлович (1786 — після 1847) — російський художник-мініатюрист.
 Зацепін Микола Костянтинович (1819-1855) — полковник, герой Кримської війни, художник.
 
 Зацепін Олександр Сергійович ( 1926) — радянський, російський композитор.
 Зацепін Тимофій Сергійович — доктор медичних наук, професор ММІ
 Зацепін Едуард Костянтинович ( 1974) — російський футболіст.

Див. також 
 Зачепінг
 Заціпне

Примітки